medium – osoba, która komunikuje się z duchami, duszami albo innymi nadprzyrodzonymi siłami.

Medium może też odnosić się do:

 Medium – gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (ISSN 1425-9397)
 Medium – witryna internetowa
 w filmie telewizyjnym
 Medium – amerykański serial telewizyjny emitowany w latach 2005–2011

 w grach wideo
 The Medium – gra wideo wyprodukowana i wydana przez Bloober Team 28 stycznia 2021

 w kinematografii
 Medium – polski film w reżyserii Jacka Koprowicza z 1985 roku
 Medium – amerykański horror w reżyserii Granta Austina Waldmana z 1990 roku
 Medium – amerykański film dramatyczny w reżyserii Stephena Kaya z 2004 roku
 Medium – amerykański thriller fantasy w reżyserii Clinta Eastwooda z 2010 roku

 w muzyce
 Medium – grupa muzyczna z Olsztyna
 Tau (Medium) – polski raper oraz producent muzyczny.

 w twórczości operowej
 Medium – opera w dwóch aktach Gian Carlo Menotti'ego z 1946

Inne znaczenia 
Określenie „medium” może również występować w innych kontekstach jako:
 czynnik termodynamiczny w technice
 medium transmisyjne w telekomunikacji
 nośnik energii w energetyce
 nośnik danych w informatyce
 nośnik informacji
 rozpuszczalnik w chemii
 środek komunikacji pomiędzy ludźmi
 tworzywo, z którego artysta tworzy dzieło sztuki

Zobacz też 
 środki masowego przekazu (mass media)